I fratelli Karamazov  – romanzo di Dostoevskij

Cinema e televisione 
I fratelli Karamazoff  – film del 1947 diretto da Giacomo Gentilomo
I fratelli Karamazov (The Brothers Karamazov) – film del 1958 diretto da Richard Brooks
I fratelli Karamazov (Bratya Karamazovy) – film del 1969 diretto da Kirill Lavrov, Ivan Pyryev e Mikhail Ulyanov
I fratelli Karamazov  – miniserie televisiva del 1969 diretta da Sandro Bolchi
I fratelli Karamazov (Karamazovi) – film del 2008 diretto da Petr Zelenka